De Grand Prix-wegrace van Japan 1995 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 23 april 1995 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc
De race werd na 13 ronden afgevlagd vanwege hevige regenval. De resultaten aan het einde van de twaalfde ronde werden gebruikt als de einduitslag.

125 cc

1995
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie